Топтыково — название нескольких населённых пунктов:
 Топтыково — село в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Топтыково — деревня в Каширском районе Московской области.